John Henninger Reagan
 John Reagan – ojciec Ronalda Reagana